Recoil:

 Recoil — британский музыкальный проект.
 Recoil — компьютерная игра в жанре аркадного танкового симулятора.